El Aguaje bezeichnet:

 El Aguaje (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Aguaje (Gran Morelos), Ort in Chihuahua, Mexiko
 El Aguaje (Guachochi), Ort in Chihuahua, Mexiko
 El Aguaje (Guerrero), Ort in Mexiko
 El Aguaje (Michoacán), Ort in Mexiko
 El Aguaje (Nayarit), Ort in Mexiko
 El Aguaje (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 El Aguaje (Sinaloa), Ort in Mexiko
 El Aguaje (Emiliano Zapata), Ort in Veracruz, Mexiko
 El Aguaje (Tezonapa), Ort in Veracruz, Mexiko
 Bonifacio Moreno, auch El Aguaje, Ort in Michoacán, Mexiko